|-
| 175401 - ||  || 20 iulie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175402 - ||  || 25 iulie 2006 ||  || C. Rinner
|-
| 175403 - ||  || 19 iulie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175404 - ||  || 21 iulie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175405 - ||  || 25 iulie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175406 - ||  || 25 iulie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175407 - ||  || 18 iulie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 175408 - ||  || 21 iulie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 175409 - ||  || 20 iulie 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 175410 - ||  || 12 august 2006 ||  || , Q.-z. Ye
|-
| 175411 - ||  || 12 august 2006 || Lulin Observatory || H.-C. Lin, Q.-z. Ye
|-
| 175412 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175413 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175414 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175415 - ||  || 13 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175416 - ||  || 14 august 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 175417 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175418 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175419 - ||  || 15 august 2006 ||  || , Q.-z. Ye
|-
| 175420 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175421 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175422 - ||  || 12 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175423 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175424 - ||  || 12 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175425 - ||  || 6 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175426 - ||  || 15 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175427 - ||  || 18 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175428 - ||  || 19 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175429 - ||  || 20 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175430 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175431 - ||  || 18 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175432 - ||  || 18 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175433 - ||  || 18 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175434 - ||  || 19 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175435 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175436 - ||  || 19 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175437 - ||  || 21 august 2006 ||  || , 
|-
| 175438 - ||  || 18 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175439 - ||  || 19 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175440 - ||  || 21 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175441 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175442 - ||  || 19 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175443 - ||  || 19 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175444 - ||  || 21 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175445 - ||  || 21 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175446 - ||  || 21 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175447 - ||  || 22 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175448 - ||  || 22 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175449 - ||  || 17 august 2006 ||  || 
|-
| 175450 - ||  || 27 august 2006 ||  || , Q.-z. Ye
|-
| 175451 - ||  || 27 august 2006 || Lulin Observatory || H.-C. Lin, Q.-z. Ye
|-
| 175452 - ||  || 27 august 2006 || Lulin Observatory || H.-C. Lin, Q.-z. Ye
|-
| 175453 - ||  || 22 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175454 - ||  || 24 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175455 - ||  || 27 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175456 - ||  || 27 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175457 - ||  || 27 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175458 - ||  || 17 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175459 - ||  || 16 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175460 - ||  || 16 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175461 - ||  || 16 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175462 - ||  || 23 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175463 - ||  || 26 august 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175464 - ||  || 21 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175465 - ||  || 27 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175466 - ||  || 27 august 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 175467 - ||  || 29 august 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175468 - ||  || 29 august 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175469 - ||  || 16 august 2006 || Siding Spring || SSS
|-
| 175470 - ||  || 24 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175471 - ||  || 16 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175472 - ||  || 16 august 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175473 - ||  || 18 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175474 - ||  || 18 august 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175475 - ||  || 29 august 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175476 Macheret ||  || 4 septembrie 2006 ||  || 
|-
| 175477 - ||  || 14 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175478 - ||  || 12 septembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175479 - ||  || 14 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175480 - ||  || 12 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175481 - ||  || 14 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175482 - ||  || 14 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175483 - ||  || 14 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175484 - ||  || 15 septembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175485 - ||  || 15 septembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 175486 - ||  || 14 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175487 - ||  || 14 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175488 - ||  || 14 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175489 - ||  || 12 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175490 - ||  || 14 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175491 - ||  || 14 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175492 - ||  || 14 septembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 175493 - ||  || 14 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175494 - ||  || 14 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175495 - ||  || 12 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175496 - ||  || 12 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175497 - ||  || 12 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 175498 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175499 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 175500 - ||  || 15 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-